Síťový adaptér může být:

 AC adaptér – elektrický zdroj připojovaný v domácnosti do elektrické sítě (zásuvky)
 Síťová karta – zařízení pro propojení počítačů v počítačové síti